Les Ornithosuchidae forment une famille éteinte d'archosaures crurotarsiens, des carnivores quadrupèdes, bipèdes facultatifs. Ils étaient géographiquement très répandus au cours des étages Carnien et Norien  au Trias supérieur. On en connaît actuellement trois genres : Ornithosuchus, Venaticosuchus et Riojasuchus. La famille a été créée par le paléontologue allemand Friedrich von Huene en 1914.

Phylogénie 
Les Ornithosuchidae sont généralement considérés comme étant le plus grand clade de Suchia, qui comprend les aetosaures, les rauisuchiens et les crocodylomorphes. Ci-dessous un cladogramme basé sur les travaux de Nesbitt & Norell (2006) Nesbitt (2007) et Brusatte et al. (2010), montrant l'emplacement des Ornithosuchidae au sein des Archosauria.

Références 

Crurotarsi
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1914